John Phillips (1800–1874) brit geológus
 John Phillips (1914–1995) brit színész
 John Phillips (1933–1987) brit zoológus 
 John Phillips (1935–2001) amerikai zenész (The Mamas & The Papas)
 John Phillips (1951–2017) walesi labdarúgó
hasonló nevűek
 John Lynch Phillips (1951) amerikai űrhajós